Зограбя́н () — армянская фамилия. 

Известные носители:
 Зограбян, Наира Вагановна (род. 1965) — депутат армянского парламента.
 Зограбян, Размик Артаваздович (род. 1950) — армянский политический и государственный деятель.
 Зограбян, Сурен Гегамович (1921—2017) — советский нейрохирург.
 Зограбян, Усик (1871—1942) — армянский священнослужитель и общественный деятель.